Příjmení Piccard nese více osob:

Nejznámějšími nositeli jména jsou příslušníci rodiny Piccardů původem ze Švýcarska:
 Jules Piccard (1840–1933), chemik
 jeho syn Auguste Piccard (1884–1962) – lékař, vzduchoplavec, podmořský výzkumník
 Bertrand Piccard (*1958) – psychiatr, vzduchoplavec
 Jacques Piccard (1922–2008) – podmořský výzkumník
 syn Julese a bratr Augusta, Jean Piccard (1884–1963) – organický chemik, vzduchoplavec
 jeho žena Jeannette Piccard (1895–1981) – vzduchoplavkyně, první žena ve stratosféře
 jejich syn Don Piccard (*1926) – vzduchoplavec

Jiní Piccardové:
 Franck Piccard (*1965) – francouzský sjezdař
 Paul Piccard (1844–1929) – inženýr
 Gerhard Piccard (1909–1989) – německý malíř, archivář a historik
 Louis-Etienne Piccard (1853–1935) – francouzský spisovatel, historik, filosof a teolog
 Louis Rodolphe Piccard (1807–1888) – švýcarský malíř a mědirytec

Francouzská rodina Piccard:
čtyři sourozenci, sjezdové lyžování
 Franck Piccard (* 1964)
 Ian Piccard (* 1968)
 Leila Piccard (* 1971)
 Jeff Piccard (* 1976)

Související články 
 Picard
 Pickard